A 31 602-es számú mellékút egy egészen rövid, öt számjegyű országos közút-szakasz Pest megyében.

Vácszentlászló központjában, ahol a 3106-os út kiágazik a 3104-es útból (annak 16. kilométerénél), egy kis háromszögletű parkot fog közre a kiágazó 3106-os út (Zsámboki út) két ága, ebben a parkban található a település hősi emlékműve is. Az így létrejött delta csomópontban csak az egyik – a 3104-estől dél felé induló –, egyirányú ág viseli a 3106-os számozást, a delta csomópont keleti ága 31 602-es számú útként számozódik. Ez utóbbi útág kétirányú, hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 76 méter.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. június 7.

Jegyzetek

31602